Кім Джин Ґю () — корейське ім'я.

Відомі носії:

 Кім Джин Ґю (1985) — південнокорейський футболіст
 Кім Джин Ґю (1997) — південнокорейський футболіст
 Кім Джин Ґю (1922–1998) — південнокорейський актор